Plosca se poate referi la:
Ploscă, recipient
Plosca, Dolj
Plosca, Hunedoara
Plosca, Teleorman